Sedam, broj
 Sedam (1995), film

Vidi i 7. (godina)